John Storrs – artista statunitense
 John Storrs – architetto statunitense
 John Storrs – sacerdote inglese

Pagine correlate 
Storrs